La Copa de les Ciutats en Fires 1970-71 fou la tretzena i última edició de la Copa de les Ciutats en Fires, disputada la temporada 1970-71. Fou guanyada per segon cop pel Leeds United que derrotà a doble partit a la Juventus FC. Per primer cop la final es decidí pel doble valor dels gols en camp contrari. A partir de la temporada següent, la UEFA agafà el control de la competició i reorganitzà la competició creant la Copa de la UEFA.

Per tal d'assignar el trofeu en propietat, s'organitzà una final entre els dos clubs més triomfants a la competició, el Leeds United, darrer campió, amb dos títols i un segon lloc, i el FC Barcelona, primer campió, màxim guardonat amb tres títols i un cop més finalista.

Primera Ronda

Segona Ronda

Tercera Ronda

Quarts de final

Semifinals

Final

Enllaços externs 
 Resultats de la Copa de Fires a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Copa de les Ciutats en Fires
Competicions futbolístiques del 1970
Competicions futbolístiques del 1971